Pimen (Biełolikow)
 Pimen (Chmielewski)
 Pimen (Enew)
 Pimen (Georgescu)
 Pimen (Miasnikow)
 Pimen (Piegow)
 Pimen (Zainea)
 Pimen (metropolita kijowski)
 Pimen (patriarcha Moskwy)

Zobacz też